Поль Александре Киркеволль (; 10 ноября 1990, Ре Норвегия) — норвежский футболист, нападающий клуба «Хам-Кам» и сборной Норвегии.

Клубная карьера 
Киркеволль начал профессиональную карьеру в клубе «Хам-Кам». 3 апреля 2011 года в матче против «Аскера» он дебютировал в Первой лиге Норвегии. 3 июля в поединке против «Конгсвингера» Поль забил свой первый гол за «Хам-Кам». В начале 2012 года Киркеволль присоединился к «Мьёндалену». 9 апреля в матче против «Альта» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Поль забил свой первый гол за «Мьёндален». 8 сентября 2013 года в матче против «Конгсвингера» он сделал хет-трик. По итогам того сезона Поль стал лучшим бомбардиром команды.

В начале 2014 года Киркеволль перешёл в «Саннефьорд». 6 апреля в матче против «Улл/Киса» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Поль забил свой первый гол за «Саннефиорд». По итогам сезона Киркеволль стал лучшим бомбардиром Первой лиги и помог команде выйти в элиту. 6 апреля 2015 года в матче против «Будё-Глимт» он дебютировал в Типпелиге.

Летом 2015 года Киркеволль перешёл в датский «Хобро». В матче против «Орхуса» он  дебютировал в датской Суперлиге. 28 сентября в поединке против «Эсбьерга» Поль забил свой первый гол за «Хобро». В начале 2016 года Киркеволль на правах аренды вернулся на родину, став игроком «Сарпсборг 08». 3 апреля в матче против «Согндаля» он дебютировал за новый клуб. 24 апреля в поединке против «Мольде» Поль сделал «дубль», забив свои первые голы за «Сарпсборг 08». После окончания аренды он вернулся в «Хобро» и забив в 14 матчах 9 мячей помог команде вернуться в элиту. 30 апреля 2018 года в матче против «Хельсингёра» Поль сделал хет-трик. По итогам сезона забив 22 мяча он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Международная карьера 
11 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Македонии Киркеволль дебютировал за сборную Норвегии, заменив в конце второго тайма Александера Сёрлота.

Достижения 
«Саннефьорд»
 Победитель Первого дивизиона Норвегии: 2014
«Хобро»
 Победитель Первого дивизиона Дании: 2016/17

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Чемпионата Дании (22 мяча) — 2017/18 
 Лучший бомбардир Первой лиги Норвегии (19 голов) — 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 Hobro forlænger Kirkevolds lejeophold, bold.dk, 20 June 2016

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Мьёндален»
Игроки ФК «Хобро»
Игроки ФК «Саннефьорд»
Игроки ФК «Хам-Кам»
Игроки ФК «Сарпсборг 08»
Игроки ФК «Стабек»